De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2017/18 werd gespeeld op zaterdag 19 mei in het Olympiastadion in Berlijn. Eintracht Frankfurt, dat voor het tweede jaar op rij in de finale stond, won voor de vijfde maal de beker door landskampioen en recordbekerhouder Bayern München met 3–1 te verslaan.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de tweede keer dat Bayern München en Eintracht Frankfurt het tegen elkaar opnamen in de Duitse bekerfinale. In 2006 won Bayern, onder leiding van coach Felix Magath, met 1-0, dankzij een goal van Claudio Pizarro.

Enkele dagen voor het bereiken van de finale was bekend geraakt dat Frankfurt-trainer Niko Kovač na het seizoen 2017/18 de overstap zou maken naar Bayern München.

Wedstrijd

2018
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
DFB-Pokal
Sportevenement in Berlijn